Ženská dvouhra Qatar Total Open 2019 probíhala v první polovině února 2019. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová dvojka Petra Kvitová, která se rozhodla na turnaji nestartovat.

Vítězkou se stala 23letá Belgičanka Elise Mertensová, jež ve finále zdolala rumunskou světovou trojku a šampionku z roku 2014 Simonu Halepovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–3. Otočila tak nepříznivě rozehraný duel, kdy na přelomu první a druhé sady nezískala více než čtyři hry ani jeden míč a prohrávala již 3–6 a 0–2. Pasivní vzájemnou bilanci proti 27leté Rumunce snížila na 1–2 a posunem o pět příček výše jí nově patřilo 16. místo žebříčku WTA. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z kategorie WTA Premier. Poměr kariérních finále Mertensová navýšila na 5–1. Cestou za trofejí vyřadila tři hráčky elitní světové desítky v řadě.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2019
WTA Tour 2019